Наслов Лето кад сам научила да летим може се односити на:

 Лето када сам научила да летим (роман) - омладински роман Јасминке Петровић, први пут објављен 2015. године
 Лето када сам научила да летим (филм) - филм из 2022. године, снимљен према истоименом роману Јасминке Петровић